Море́на:
 Морена — геологическое тело, сложенное ледниковыми отложениями
 Морена, Мара-Морена, Маржана — женский мифологический персонаж, связанный с сезонными обрядами умирания и воскрешения природы.
 Морена, Лолита (род. 1960) — швейцарская модель, актриса и телеведущая.
 Морена, Фернандо (род. 1952) — уругвайский футболист, нападающий, участник чемпионата мира 1974 г.
 Морена — движение национального возрождения, левая партия в Мексике.

См. также 
 Morena (песня)
 Морено
 Морен
 Марена (значения)